Rafael Nadal era il detentore del titolo da due anni, e lo ha difeso battendo in finale Dominic Thiem con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. È il diciottesimo titolo dello Slam per lo spagnolo. Inoltre è stato il suo dodicesimo trionfo a Parigi, record a livello sia maschile che femminile.

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale)
  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer (semifinale)
  Dominic Thiem (finale)
  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (quarto turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (quarto turno)
  Fabio Fognini (quarto turno)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Daniil Medvedev (primo turno)
  Borna Ćorić (terzo turno)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Guido Pella (secondo turno)
  Denis Shapovalov (primo turno)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (ritirato)
  Gilles Simon (secondo turno)
  David Goffin (terzo turno)
  Kyle Edmund (secondo turno)
  Matteo Berrettini (secondo turno)
  Dušan Lajović (terzo turno)
  Laslo Đere (terzo turno)
  Frances Tiafoe (primo turno)

Qualificati 

  Elliot Benchetrit (secondo turno)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Salvatore Caruso (terzo turno)
  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Guillermo García López (primo turno)
  Yannick Hanfmann (primo turno)
  Yannick Maden (secondo turno)
  Pedro Martínez (primo turno)

  Rudolf Molleker (primo turno) 
  Thiago Monteiro (primo turno) 
  Alexandre Müller (primo turno) 
  Blaž Rola (primo turno) 
  Tennys Sandgren (primo turno) 
  Stefano Travaglia (primo turno) 
  Aleksej Vatutin (primo turno) 
  Mikael Ymer (secondo turno)

Lucky loser 

  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Oscar Otte (secondo turno)

  Lukáš Rosol (primo turno) 
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère (secondo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Antoine Hoang (terzo turno)
  Maxime Janvier (primo turno)

  Nicolas Mahut (terzo turno) 
<li>  Corentin Moutet (terzo turno) <li>
  Tommy Paul (primo turno) 
  Alexei Popyrin (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019